Sofía de Borbón y Ortiz (Madrid, 29 de abril de 2007) es infanta de España y segunda en la línea de sucesión al trono español, siendo la segunda hija del rey Felipe VI y su consorte la reina Letizia, por detrás de su hermana mayor, la princesa Leonor.

Biografía

Nacimiento 

Nació a las 17:23 horas del 29 de abril de 2007 en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, como segundogénita de los, en aquel entonces, Príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia y Letizia Ortiz Rocasolano, y octava nieta de los reyes Juan Carlos I y Sofía —la cuarta niña—, convirtiéndose en infanta de España y tercera en la línea de sucesión a la Corona. Pesó 3,310 kilogramos y midió 50 centímetros. El príncipe Felipe declaró que se llamaría Sofía «porque nos hacía muchísima ilusión que la reina tuviera una nieta con su nombre».

Bautismo 

Fue bautizada el 17 de julio de 2007 en una ceremonia en los jardines del Palacio de la Zarzuela, oficiada por el arzobispo de Madrid, a la que asistieron más de un centenar de personas. Sus padrinos fueron Konstantin-Assen de Bulgaria, príncipe de Vidin, (uno de los hijos del rey Simeón de Bulgaria) y su abuela materna, Paloma Rocasolano. Recibió el nombre de pila de Sofía de Todos los Santos.

Primera comunión 
Sofía recibió la primera comunión el 17 de mayo de 2017 en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad madrileña de Aravaca, junto a sus compañeros de clase. La infanta iba vestida con el uniforme de gala del Colegio de Santa María de los Rosales. 

Durante la ceremonia estuvo acompañada por su padre el rey Felipe, su madre la reina Letizia, su hermana la princesa Leonor, sus abuelos paternos el rey Juan Carlos y la reina Sofía, sus abuelos maternos Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, su bisabuela Menchu y el príncipe Konstantin de Bulgaria.

Confirmación 

Recibirá su confirmación el 25 de mayo de 2023 en su colegio, Santa María de los Rosales, estando su padrino o madrina pendiente de anunciarse. Esta ceremonia tendrá lugar un año antes de lo que es habitual debido al hecho de que cursará sus estudios a partir de agosto de 2023 en Gales, Reino Unido.

Estudios 

En 2010 comenzó sus estudios en el Colegio Santa María de los Rosales, centro privado mixto con educación laica y religiosa ubicado en el madrileño barrio de Aravaca, cercano a la Zarzuela, el mismo en el que empezó sus estudios su hermana Leonor en 2008 y su padre cursó la Educación General Básica y el Bachillerato entre 1971 y 1984.

A principios de 2023 la Casa Real hizo público que, al igual que su hermana, la princesa de Asturias, Sofía cursará el programa de estudios del Bachillerato Internacional durante dos años en un internado británico, el UWC Atlantic College, en Llantwit Major (Gales).

Infanta de España 

Sofía recibió desde su nacimiento la dignidad de infanta de España y el tratamiento de Alteza Real por ser hija del entonces heredero de la Corona.

Asistió por primera vez, junto con su hermana mayor, a una recepción oficial en el Salón de Columnas del Palacio Real con motivo de la victoria de la Selección española de fútbol en el Mundial de 2010 con los reyes, sus padres y la infanta Elena.

El 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos comunicó su decisión de abdicar, efectiva tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, que hizo efectiva la abdicación y el ascenso a la Corona de su padre, con el nombre de Felipe VI. Ocupa, por tanto, el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermana Leonor, princesa de Asturias, y por delante de sus tías y primos.

Títulos, honores y nombramientos 

Desde su nacimiento, como hija del entonces príncipe de Asturias, y ahora rey de España, tiene la dignidad de Infanta de España y el tratamiento de Alteza Real, tal y como estipula el Real Decreto 1368/1987.

 Desde el 29 de abril de 2007: Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía.

Ancestros

Sucesión

Véase también 
 Familia real española
 Reinado de Felipe VI de España
 Sucesión al trono de España

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía en el sitio web de la Casa de Su Majestad el Rey

Casa de Borbón en España
Niños de la realeza
Infantas de España por nacimiento
Familia real española
Infantes de España del siglo XXI
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Madrid
Católicos de España